Goodwin kan som auktorsförkortning betyda:

 Candice M. Goodwin
 Gregory A. Goodwin

Robotskapade auktorsförkortningar